BK Metković je boćarski klub iz Metkovića.

Natječe se u 1. hrvatskoj boćarskoj ligi.

Klupski uspjesi 
Višestruki je državni prvak.

Plasmani po prvenstvima:

1991.:
1992.:
1993.:
1994.:
1995.:
1996.:
1997.:
1998.:
1999.:
2000.:
2001.:
2002.:
2003.:
2004.: 
2005.:      
2006.: 
2007.: 
2008.: ?
2009.: ?
2010.: 6. u ligi

Vidi još
Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj

Metković
Šport u Metkoviću